А1 Етнікі 2004—2005 — 65-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2005
‎Греція
Греція
2004 у грецькому спорті
2005 у грецькому спорті